Кантон Сен-Пьер-д'Альбиньи () — один из 19 кантонов департамента Савойя, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция. INSEE код кантона — 7306. 14 коммун кантона находятся в округе Шамбери, 12 - в Сен-Жан-де-Морьен. Общая площадь кантона составляет 294,70 км², население — 18 365 человек.

История 
Кантон Сен-Пьер-д'Альбиньи был создан в 1860 году. До 2015 года в него входило 5 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Савойя уменьшилось с 37 до 19. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. В состав кантона Сен-Пьер-д'Альбиньи 22 марта 2015 года были добавлены коммуны кантонов Шамони-сюр-Желон и Эгбель, и общее количество коммун кантона увеличилось до 26.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Сен-Пьер-д'Альбиньи составляло 18 365 человек. Из них 25,6 % были младше 20 лет, 15,8 % — старше 65. 20,7 % имеет высшее образование. Безработица — 8,0 %. Экономически активное население (старше 15 лет) — 8626 человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 2,7 % — сельскохозяйственные работники, 6,1 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 10,3 % — работники интеллектуальной сферы, 26,6 % — работники социальной сферы, 28,1 % — государственные служащие и 26,3 % — рабочие.

Коммуны кантона 
C 2015 года в кантон входят 26 коммун, административный центр находится в коммуне Сен-Пьер-д'Альбиньи.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Сен-Пьер-д'Альбиньи баллотировались 4 пар кандидатов (явка составила 54,62 %). Во втором туре 29 марта, Кристиан Брюне и Оливье Тевене были избраны с поддержкой 67,42 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 52,82 %.

Примечания 

Кантоны департамента Савойя